Charles Albanese ist der Name folgender Personen:

* Charles Albanese (Serienmörder) (1937–1995), US-amerikanischer Serienmörder
 Charles Albanese (Geistlicher) (* 1951), US-amerikanischer Priester und Trappist